! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 20001–20100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 20101–20200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 20201–20300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 20301–20400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 20401–20500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 20501–20600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 20601–20700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 20701–20800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 20801–20900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 20901–21000 [ editare]

Lista planetelor minore (020001-021000)